Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale João Domingues ha sconfitto Marcelo Tomás Barrios Vera con il punteggio di 7-6(11-9), 6-1.

Teste di serie 

  Marcelo Tomás Barrios Vera (finale)
  Renzo Olivo (semifinale)
  Camilo Ugo Carabelli (ritirato)
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

  Nicolás Kicker (primo turno) 
  Santiago Rodríguez Taverna (secondo turno) 
  Matheus Pucinelli de Almeida (primo turno) 
  Gonzalo Lama (quarti di finale)

Qualificati 

  Wilson Leite (quarti di finale)
  Conner Huertas Del Pino (primo turno)
  Alejo Lorenzo Lingua Lavallén (primo turno, ritirato)

  Matías Franco Descotte (primo turno) 
  Román Andrés Burruchaga (primo turno) 
  Pedro Boscardin Dias (quarti di finale)

Lucky loser 

  Matías Zukas (primo turno)

Wildcard 

  Gustavo Heide (secondo turno)
  João Victor Couto Loureiro (primo turno)

  João Lucas Reis da Silva (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Salvador Challenger 2022